

Patronyme 

 John Ritto Penniman (1782-1841), peintre américain ;
 Richard Wayne Penniman alias Little Richard (1932-2020), chanteur et compositeur américain ;
 Michael Holbrook Penniman Junior alias Mika (1983-), chanteur britannico-libanais.

Toponyme 

 , (Virginie), un Secteur non constitué en municipalité dans le Comté de York